Назаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

А 
 Назарян, Арег Арменович (1964—2019) — армянский музыкант, композитор.
 
 Назарян, Арташес Татевосович (1911—) — советский борец и тренер.

Б 
 Назарян, Борис Аршалуйсович (род. 1958) — армянский юрист и государственный деятель, генеральный прокурор Армении (1999—2001).

В 
 Назарян, Владимир Рубенович (1932—2002) — советский и армянский юрист, генеральный прокурор Армянской ССР (1988—1990).

Г 
 Назарян, Гагик Степанович (род. 1959) — армянский гусан, композитор, автор песен, известный под псевдонимом Гусан Айказун.
 Назарян, Грант (1886—1962) — армянский поэт и переводчик.
 Назарян, Гурген (род. 1980) — армянский футболист.

К 
 Назарян, Карен Аршакович (род. 1966) — армянский дипломат.

Л 
 Назарян, Лена Рафаеловна (род. 1983) — заместитель председателя Национального собрания Республики Армения.

М 
 Назарян, Манвел Артаваздович (род. 1958) — депутат парламента Армении.

Р 
 Назарян, Рафаэль Оганесович (род. 1975) — армянский футболист и футбольный тренер.
 Назарян, Роберт Николаевич (род. 1956) — армянский государственный деятель, мэр Еревана (2001—2003).

С 
 Назарян, Спартион Егоевич (1927—2014) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Назарян, Степан Исаевич (1812—1879) — армянский публицист, историк литературы, востоковед.
 Назарян, Степанос (1812—1879) — российский армянский издатель, публицист, просветитель, историк литературы и востоковед.
  (род. 1976) — американский бизнесмен, инвестор и филантроп. Основатель и генеральный директор .

Э 
 Назарян, Эдмонд Армен (род. 2002) — болгарский борец греко-римского стиля.

Примечания